Bena désigne :

 Bena :  un genre de lépidoptère de la famille des Nolidae ;
 Bena : un prénom féminin d'origine nord-amérindienne ;
 les Bena, un peuple d’Afrique australe, en Tanzanie et de Zambie ;
 le bena, langue bantoue parlée par les Bena en Tanzanie et en Zambie ;
 le bena ou bena-yungur, langue adamawa parlée au Nigeria.

Toponyme 
 Bena, une ville située dans le Minnesota, aux États-Unis.
 Bèna, localité au Burkina Faso.
 Béna, localité au Mali.

Homonymie de localités